Fujishiro ist der Familienname folgender Personen:

 Nobuyo Fujishiro (* 1960), japanischer Fußballspieler
 Fujishiro Seiji (* 1924), japanischer Schattenbildkünstler
 Shige Fujishiro (* 1976), japanischer Foto- und Objektkunst- und Performance-Künstler
 Yūji Fujishiro (* 1940), japanischer Synchronsprecher

Fujishiro bezeichnet als Ortsname:

 Fujishiro (Ibaraki), eine ehemalige Stadt in Japan